Robert Parker (1796-1865) – procuratore generale canadese
Robert Parker (1930-2020) – cantante R&B statunitense
Robert Parker (1936-2004) – ingegnere del suono e conduttore radiofonico australiano
Robert A. Parker (n. 1936) – astronauta e fisico statunitense
Robert Parker (n. 1950) – storico e accademico britannico
Robert W. Parker (1960-2020) – compositore, organista e percussionista statunitense